Стрекоза и муравей:

 «Стрекоза и муравей» — басня И. А. Крылова, впервые опубликованная в журнале «Драматический вестник» (1808).
 «Стрекоза и муравей» — кукольный мультфильм Владислава Старевича (Российская империя, 1913).
 «Стрекоза и муравей» — мультфильм (СССР, 1935).
 «Стрекоза и муравей» — мультфильм Николая Фёдорова (СССР, 1961).

 См. также
 «» — басня Эзопа и её последующие адаптации. 
 «Кузнечик и муравьи» — мультфильм Уилфреда Джексона (США, студия Уолта Диснея, 1934).